Western Union:

 Western Union — компания, оказывающая услуги денежных переводов.
 «Western Union» — песня группы Five Americans.